Okręty US Navy o nazwie USS "George F. Elliott":
 Pierwszy , wszedł do służby jako USS "Victorious" (ID-3514) w 1918. W służbie komercyjnej w okresie międzywojennym. Przemianowany i wcielony ponownie do służby w 1941. Zatopiony po uszkodzeniach w 1942.
 Drugi  wszedł do służby w 1943.

Zobacz też.
 USS Elliot

George F. Elliott